Superliga se poate referi la:

Sporturi

Fotbal 
 Süper Lig, prima ligă masculină a Turciei
 Raiffeisen Superliga, prima ligă masculină din Kosovo
 Superliga Colombiana, Turneu oficial columbian între campionii Apertura și Finalización
 Superliga Daneză, prima ligă masculină daneză
 Superliga Indoneziei, prima ligă masculină a Indoneziei
 Super Liga Malaeză, prima ligă masculină a Malaeziei
 Superliga română (fotbal feminin), prima ligă feminină a României
 SuperLiga României, prima ligă masculină a României
 SuperLiga Serbiei, prima ligă masculină a Serbiei
 Superliga Slovaciei, prima ligă masculină a Slovaciei

Alte sporturi 
 Superliga Națională, prima ligă masculină de polo pe apă a României
 SuperLiga (rugby), prima ligă masculină de rugby a României